El término "tarso" puede referirse a los siguientes artículos:

 Tarso, un municipio del departamento de Antioquia, Colombia; 
 Tarso (anatomía), la parte posterior del pie humano; 
 Tarso (párpado), parte de los tejidos del párpado del ojo humano; 
 Tarso, parte de las patas de las aves; 
 Tarso, el artejo más distal de las patas de los artrópodos; 
 Tarso, una ciudad de Cilicia, en la provincia de Mersin, en la actual Turquía; o
 Pablo de Tarso, también llamado San Pablo Apóstol.

Enlaces externos